Charles Horton Peck – amerykański mykolog
 Gregory Peck – amerykański aktor filmowy
Miejscowości w USA:
 Peck – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Nez Perce
 Peck – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Peck – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Peck (ang. Peck Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade

he:פק